Ireneusz est un prénom polonais, qui trouve son origine dans le mot grec «  » (signifiant calme, pacifique). Il peut être considéré comme la traduction du prénom Irénée, et est porté par plusieurs personnalités :
 Ireneusz Adamski, footballeur polonais ;
 Ireneusz Jeleń, footballeur polonais ;
 Ireneusz Paliński, haltérophile polonais.

Homonymie de prénom